Van der Gucht est un patronyme néerlandais ou flamand qui réfère à une provenance : un hameau (du nl. gehucht).
C'est donc la variante flamande de Duhamel.

Variantes:
 Van Gehuchten, Van Gehugten, Van de Gehuchte, Van de Gehucte, Van de Gehugte, Van de Gejuchte, 
 Van Gucht, Van Guchte, Van den Gucht, Van de Gucht, Van der Gucht, Van de Guchte, Van der Guchte, Van der Guchten,
 Van Gught, Van der Gught, Van der Gugten, Van Gugte, 
 Van de Guste, Van der Guste, Van der Gunst, 
 De Gucht, 
 Van der Guth, Verguch, Verguche, Verguchen, Vergught

 Eva Van Der Gucht (née en 1977), actrice belge néerlandophone.
 Gerard van der Gucht (1696 – 1776), graveur et marchand d'art britannique.

 Peter Van Gucht, auteur
 Steven Van Gucht, virologue
 Sylvie Van Gucht, lutteuse

Patronyme flamand